Dahlström :
 Alexandra Dahlström (née en 1984), actrice suédoise
 Magnus Dahlström (né en 1963), écrivain et dramaturge suédois
 Erik Dahlström(1894-1963), footballeur suédois
 Emma Dahlström (née en 1992), skieuse suédoise
 Sture Dahlström (1922-2001), écrivain suédois